

Tecnologia 
 Nessus Attack Scripting Language – linguaggio utilizzato per scrivere programmi di test di sicurezza informatica.

Sport 
 North American Soccer League – lega calcistica professionistica organizzatrice del campionato di Prima Divisione nordamericana dal 1968 al 1984.
 North American Soccer League – lega calcistica professionistica organizzatrice del campionato di Seconda Divisione nordamericana dal 2011 al 2017.
 North Alabama Soccer League – lega calcistica dilettantistica statunitense dello Stato dell'Alabama.
 Northern Alliance Soccer League – lega calcistica dilettantistica statunitense degli Stati del Nord-Est dell'Unione